Amerikai Egyesült Államok
Hawthorne (Florida)
Hawthorne Township (White megye, Illinois)
Hawthorne (Iowa)
Hawthorne (Kalifornia)
Hawthorne (Nevada)
Hawthorne (New Jersey)
Hawthorne (New York)
Hawthorne (Oregon)
Hawthorne (város, Wisconsin)
Hawthorne (község, Wisconsin)